Europakapelle oder auch Europa-Kapelle bezeichnet Kapellen an folgenden Orten

 an der Europabrücke der Brenner-Autobahn bei Schönberg im Stubaital, siehe Europakapelle (Schönberg)
 auf dem Königsberg in Breitbrunn am Ammersee
 an der Waldschänke in Mauerbach in Niederösterreich